Jan Staniszewski – klucznik łucki, sekretarz królewski
 Jan Staniszewski (zm. 1742) – kasztelan wyszogrodzki, chorąży łomżyński
 Jan Zygmunt Staniszewski (1686-1785) – sędzia ziemski warszawski
 Jan Staniszewski (1913–1994) – polski lekkoatleta